Сиэтл Маринерс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 69 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 12
 Поражений: 12
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 108
 Очков пропущено: 101

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 9
 Поражений: 18
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 109
 Очков пропущено: 142

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 12
 Поражений: 14
 Процент побед: 46.15
 Очков набрано: 105
 Очков пропущено: 106

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 138
 Очков пропущено: 135

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 11
 Поражений: 17
 Процент побед: 39.29
 Очков набрано: 123
 Очков пропущено: 134

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 110
 Очков пропущено: 121

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 0
 Поражений: 2
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 6
 Очков пропущено: 12

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Сиэтл Маринерс
МЛБ в сезоне 2005